Die Schweizer Strassen-Radmeisterschaften ermitteln die Schweizer Meister im Strassenrennen sowie im Einzelzeitfahren.

Rekordsieger des bei den Männern seit 1892 ausgetragenen Rennens sind Ferdy Kübler und Heiri Suter, die jeweils fünf Siege erringen konnten, Kübler dabei Vier und Sutter Drei in Folge. Roland Salm gewann vier Rennen in Folge. Bei den Frauen setzte sich Edith Schönenberger ebenfalls fünfmal durch, davon viermal in Folge. Im Einzelzeitfahren holte sich Fabian Cancellara sechs Siege in Folge von 2002 bis 2008 und Karin Thürig sogar sieben Siege in Folge von 2002 bis 2009.

Sieger 

 1 Austragung gemeinsam mit Deutschland und Liechtenstein
 2 Austragung gemeinsam mit Deutschland und Luxemburg
 3 Der ursprüngliche Sieger Godi Schmutz wurde des Dopings überführt.
 4 Austragung setzte sich aus Zeitfahren, Bergzeitfahren und Bergrennen zusammen.
 5 Austragung setzte sich aus Zeitfahren und course en circuit zusammen.
 6 Austragung setzte sich aus Zeitfahren und Bergzeitfahren zusammen.
 7 Austragung setzte sich aus Strassenrennen und Zeitfahren zusammen.
 8 Austragung getrennt nach deutschsprachiger Schweiz
 9 Austragung getrennt nach französischsprachiger Schweiz

Weblinks 
 Schweizermeisterschaften (Infocenter Swiss Cycling)
 Champions de Suisse (Ergebnisliste Strassenrennen Männer) auf Mémoire du cyclisme
 
 
 

Nationale Meisterschaft (Straßenradsport)
Radmeisterschaften
Straßenradrennen in der Schweiz
Strassenrad-Meisterschaften, Schweiz